

Források 

 world-gazetteer.com

 
Települések listái országok szerint